Arboga kan syfta på:

 Arboga kommun – en kommun i Västmanlands län 1971–
 Arboga – en tätort Arboga kommun
 Arboga stad – en tidigare kommun i Västmanlands län 1200–1970
 Arboga socken – en socken i Västmanland
 Arboga landskommun – en tidigare kommun i Västmanlands län 1863–1951
 Arboga stadsförsamling – en församling i Strängnäs stift –2006
 Arboga landsförsamling – en församling i Strängnäs stift –2006
 Arbogabygdens församling – en församling i Strängnäs stift 2006–
 Arboga stadsdistrikt – ett distrikt i Arboga kommun och Västmanlands län 2016–
 Arboga landsdistrikt – ett distrikt i Arboga kommun och Västmanlands län 2016–
 Arboga kontrakt – ett kontrakt i Västerås stift –1962
 IFK Arboga – idrottsförening i Sverige
 Arboga, Kalifornien – en ort i USA
 Arboga (1888) – en dagstidning 1888–1889